Натуральне число 1555
 1555 рік до нашої ери
 1555 рік нашої ери